Stanisław Koźmiński  (1877-1938) – polski prawnik i dyplomata
 Stanisław Koźmiński  (1882-1944) – polski dziennikarz